

Мойнак — село, Аральський район, Кизилординська область
 Мойнак — село, Кегенський район, Алматинська область
 Мойнак — село, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область